Osoby:
 Jan Pilecki (ok. 1405–1476) – kasztelan krakowski, wojewoda krakowski
 Jan Pilecki (zm. 1527) – polski szlachcic, urzędnik i wojskowy staropolski
 Jan Pilecki – polski szlachcic, urzędnik i wojskowy staropolski
 Jan Pilecki – polski lekarz, dziennikarz i działacz społeczny
 Jan Pilecki – polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Giedymin Pilecki – duchowny rzymskokatolicki, kapelan
 Gustaw Pilecki – polski malarz
 Marian Pilecki – polski oficer
 Oktawian Pilecki – polski lekarz, generał
 Stan Pilecki – australijski rugbysta
 Stanisław Pilecki Otta – polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Szczepan Pilecki – polski działacz i nauczyciel w Wolnym Mieście Gdańsku
 Szymon Pilecki – polski inżynier, badacz samolotów, oficer
 Witold Pilecki – polski wojskowy, rotmistrz kawalerii, żołnierz podziemia
 Zdzisław Pilecki – działacz PRON, poseł na Sejm

Inne:
 Pilecki – film fabularny
 Pilecki – herb szlachecki
 Medal Pileckiego (ang. Pilecki Medal) – australijskie wyróżnienie sportowe

Zobacz też:

 Otton z Pilczy – polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Wincenty Granowski – polski szlachcic, urzędnik staropolski